Weißenborn (Burgenlandkreis), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Weißenborn (Gleichen), een dorp in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Weißenborn (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Weißenborn (Holzland), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Weißenborn/Erzgeb., een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Weißenborn-Lüderode, een dorp in de Duitse deelstaat Thüringen

Personen
Theodor Weißenborn, een Duitse schrijver

Zie ook
Weissenborn, een soort gitaar